Kaskaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaskaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (13,4 km²)
Kaskaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (13,5 ha)

Se även
Kaskajaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn